Salvador Allende – były prezydent Chile
 Isabel Allende – chilijska pisarka
 Pedro Humberto Allende – chilijski kompozytor
 Allende – meksykański meteoryt kamienny
 Allende – rodzaj pająków z rodziny kwadratnikowatych
 Allende – miejscowość i gmina w meksykańskim stanie Coahuila
 Allende – gmina w meksykańskim stanie Guanajuato